Список синглов № 1 в США в 1993 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1993 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

Список 
 9 недель на № 1 (а всего 14 с учётом 1992 года) пробыл лучший сингл года «I Will Always Love You» певицы Уитни Хьюстон
 Певицы Джанет Джексон и Мэрайя Кэри лидировали на № 1 с двумя своими синглами.

См. также 
 1993 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1993 года по версии Billboard
 Список рок-хитов №1 1993 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 1993 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot 100 - No.1 songs of 1993. YouTube
 

 

Чарты Billboard 1993 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1993 года